Нера́венство Бо́льцмана — неравенство, связывающее любую функцию распределения, удовлетворяющую уравнению Больцмана, и интеграл столкновений.

Формулировка 
Для любой функции распределения , удовлетворяющей уравнению Больцмана, выполняется неравенство 
  
где  — интеграл столкновений,  — импульс,  — масса частиц. Знак равенства при этом достигается в том и только том случае, когда  что соответствует распределению Максвелла (здесь  и  — скалярные, а  — векторная константы; внутренние круглые скобки обозначают скалярное произведение векторов).

Доказательство 
Доказательство есть в известной книге .

Примечания

Литература 
 

Статистическая физика
Термодинамика
Неравенства